Прокино — название населённых пунктов:

Россия 
 Прокино — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Прокино — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Прокино — деревня в Вашкинском районе Вологодской области.
 Прокино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Новленское сельское поселение.
 Прокино — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.
 Прокино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Прокино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Прокино — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Прокино — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Прокино — деревня в Краснохолмском районе Тверской области.
 Прокино — деревня в Белевском районе Тульской области.